Gule steht für:

 Gule, eine nilosaharanische Sprache
 Lars Gule, einen norwegischen Philosophen, Historiker und Sozialwissenschaftler